Auf dem Gebiet des deutschen Bundeslandes Hessen befindet sich eine Vielzahl von Schlössern und Burgen oder deren Überreste. Diese zum Teil auf eine 1000-jährige oder gar längere Geschichte zurückblickenden Bauten, aus der Zeit vom Beginn des Frühmittelalters bis in die Neuzeit, waren Schauplatz historischer Ereignisse und Wirkungsstätte bekannter Persönlichkeiten und sind häufig noch heute eindrucksvolle Anlagen.

Beschreibung 
Regionale Besonderheiten bestehen in Hessen besonders in den Zollburgen am Rhein und den zahlreichen Adelssitzen um die Freie Reichsstadt Frankfurt am Main. In den hessischen Mittelgebirgsregionen war die vorherrschende Burgform die Höhen- oder Spornburg. Wasser- oder Niederungsburgen sind aufgrund ihrer topographischen Gegebenheiten, meist in Ortslage, oft stark überbaut oder in ihrer Substanz in späteren Zeiten überformt.

Mit der Zeit gelangte die Mehrheit der Burgen in den Besitz größerer Landesherrschaften, einige wurden zu Schlössern umgebaut. Bedeutende Schlossbauten Hessens gehen auf die größeren Fürstenhäuser Hessen-Kassel, Hessen-Darmstadt oder Nassau zurück. In Südhessen kommen einige kurmainzische und kurpfälzische Burgen- und Schlossgebäude hinzu. Weitere Schlösser und Burgen, die auf den Klerus zurückgehen, stammen von der Abtei Fulda (später Bistum), der Abtei Hersfeld und dem Kloster Lorsch.

Der Repräsentationsbedarf kleinerer Landesherren wie der Grafen von Erbach, Grafen von Hanau, Grafen von Solms, Grafen von Isenburg oder Grafen und Fürsten von Waldeck und ihrer Nebenlinien hat in vielen hessischen Kleinstädten sehenswerte Residenzen entstehen lassen. Auch der niedere Adel, zum Beispiel die Herren von Buchenau oder die Herren von Hutten, erbauten ansehnliche Residenzen, die in vielen Dörfern noch immer das Ortsbild bestimmen und Zentren der Gemeinden darstellen.

Viele Burgen und Schlösser befinden sich heute im Besitz der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen, sind bewohnt oder im Privatbesitz. Für einen großen Teil der Burgruinen gibt es lokale Burgvereine, die sich um den Unterhalt und die Sicherung der Bauwerke bemühen sowie diese der Öffentlichkeit zugänglich machen.

In dieser Liste sind auch frühmittelalterliche Wallburgen, Turmhügelburgen, Feste Häuser und Wohntürme aufgeführt, sowie die im Mittelalter entstandenen Rittergüter, Herrenhäuser oder aus der Entwicklung von Städten hervorgegangenen Festungen und herrschaftlichen Paläste. Dabei werden sowohl erhaltene und zerstörte Bauwerke (Ruinen) gelistet, als auch völlig abgegangene oder verschwundene Gebäude (etwa Burgställe oder nur noch als Bodendenkmal erhaltene Anlagen), soweit sie in der einschlägigen Literatur Erwähnung finden.

Erläuterung zur Liste 
 Die Liste ist in die entsprechenden derzeitigen Kreise des Landes Hessen unterteilt. Die Anzahl aufgeführter Artikel zu den Bauwerken sind im Bestand gezählt, die Anzahl der Artikel genannt.
 Bauwerke ohne Artikel sind als Rotlink sichtbar, dann sind aber die wichtigsten Daten in der entsprechenden Zeile aufgeführt. Burgen oder Schlösser, die noch keinen eigenen Artikel haben, aber detaillierter in anderen Artikeln beschrieben sind, werden mit einem „→“ gekennzeichnet.
 Ort: Zeigt an, in welcher Gemeinde das Bauwerk steht oder stand bzw. in welcher Gemarkung es liegt.
 Typ: Gibt den jeweiligen Bautypus an: Für Burgen meist nach ihrer geografischen Zuordnung; Schlösser, werden, wenn möglich nach ihrem Typus gegliedert; z. B. in Residenzschloss, Jagdschloss, Palais.
 Entstehungszeit: Zeigt (falls bekannt) das Baujahr an. Für Burgen sind meist nur urkundliche Ersterwähnungen oder Datierungen nach Baustil in bestimmte Zeitepochen möglich.
 Erhaltungszustand und heutige Nutzung: Beschreibt den heutigen Ist-Zustand des Gebäudes, als „abgegangen“ wird eine Burg bezeichnet, wenn keine Reste mehr vorhanden sind – Burgstall, wenn keine oberirdischen Reste mehr vorhanden sind. Es ist vermerkt, wenn das Gebäude in Privatbesitz ist bzw. nicht zugänglich.
 Bild: Zeigt, wenn möglich, ein zutreffendes Foto, Bild oder Zeichnung des Bauwerkes, der Ruine oder des Burgstalles an. Oft sind auch nur noch Nachfolgebauten zu dokumentieren.
 Diese Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Regierungsbezirk Darmstadt (Südhessen)

Darmstadt 

  Bestand am: 15. März 2023 | 14  in 13 Artikeln

Frankfurt am Main 

  Bestand am: 20. Oktober 2019 | 24  in 23 Artikeln

Stadt Offenbach 

  Bestand am: 14. Dezember 2010 | 3

Wiesbaden 

  Bestand am: 6. März 2020 | 11

Landkreis Bergstraße 

  Bestand am: 25. Januar 2022 | 30

Landkreis Darmstadt-Dieburg 

  Bestand am: 5. Mai 2015 | 38

Landkreis Groß-Gerau 

  Bestand am: 3. August 2018 | 14

Hochtaunuskreis 

  Bestand am: 26. September 2022 | 27  in 26 Artikeln

Main-Kinzig-Kreis 

  Bestand am: 7. März 2022 | 44

Main-Taunus-Kreis 

  Bestand am: 23. Dezember 2014 | 9  in 8 Artikeln

Odenwaldkreis 

  Bestand am: 25. Dezember 2014 | 22

Landkreis Offenbach 

  Bestand am: 27. Mai 2012 | 9

Rheingau-Taunus-Kreis 

  Bestand am: 2. März 2021 | 51

Wetteraukreis 

  Bestand am: 28. Februar 2020 | 49

Regierungsbezirk Gießen (Mittelhessen)

Landkreis Gießen 

  Bestand am: 7. März 2021 | 40   in 38 Artikeln

Lahn-Dill-Kreis 

  Bestand am: 24. Oktober 2019 | 26

Landkreis Limburg-Weilburg 

  Bestand am: 10. Oktober 2012 | 25

Landkreis Marburg-Biedenkopf 

  Bestand am: 15. Januar 2018 | 70  in 66 Artikeln

Vogelsbergkreis 

  Bestand am: 20. Mai 2016 | 34  in 33 Artikeln

Regierungsbezirk Kassel (Nordhessen)

Kassel 

  Bestand am: 20. Oktober 2019 | 16  in 15 Artikeln

Landkreis Fulda 

  Bestand am: 15. Januar 2018 | 35  in 23 Artikeln

Landkreis Hersfeld-Rotenburg 

  Bestand am: 1. Februar 2022 | 39  in 36 Artikeln

Landkreis Kassel 

  Bestand am: 2. August 2022 | 53  in 51 Artikeln

Schwalm-Eder-Kreis 

  Bestand am: 27. Oktober 2022 | 68  in 66 Artikeln

Landkreis Waldeck-Frankenberg 

  Bestand am: 15. März 2023 | 95  in 91 Artikeln

Werra-Meißner-Kreis 

  Bestand am: 18. Dezember 2022 | 44  in 43 Artikeln

Siehe auch 

 Liste deutscher Turmhügelburgen
 Liste der kurpfälzischen Burgen und Festungen
 Liste vor- und frühgeschichtlicher Wallanlagen in Hessen

Gesamtbestand 
Die bisher erfassten Burgen und Schlösser: Bestand am: 15. März 2023 | 890  in 854 Artikeln .
Dazu kommen noch (Stand: 19. Dezember 2022) (bisher bekannte) 148 hier noch nicht erfasste Burgen, Schlösser, Ruinen, Burgställe, Adelshöfe oder abgegangene Burgen bzw. Schlösser ohne Artikel.

Literatur 
 Thomas Biller: Burgen im Taunus und im Rheingau. Ein Führer zu Geschichte und Architektur. Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen. Schnell & Steiner, Regensburg 2008, ISBN 978-3-7954-1991-2.
 Thomas Biller: Burgen und Schlösser im Odenwald. Ein Führer zu Geschichte und Architektur. Schnell und Steiner, Regensburg 2005, ISBN 3-7954-1711-2.
 Georg Dehio: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler:
 Folkhard Cremer und Tobias Michael Wolf: Hessen I. Regierungsbezirke Gießen und Kassel. Deutscher Kunstverlag, Berlin 2008. ISBN 978-3-422-03092-3
 Folkhard Cremer u. a.: Hessen II. Regierungsbezirk Darmstadt. Deutscher Kunstverlag, Berlin 2008. ISBN 978-3-422-03117-3
 Jens Friedhoff: Burgen, Schlösser und Adelssitze im Hessischen Hinterland (= Beiträge zur Geschichte des Hinterlandes, Band XII). Hrsg. Hinterländer Geschichtsverein e.V., Bad Endbach-Hartenrod 2018, ISBN 978-3-00-059480-9.
 Rudolf Knappe: Mittelalterliche Burgen in Hessen: 800 Burgen, Burgruinen und Burgstätten. 3. Auflage, Wartberg, Gudensberg-Gleichen 2000, ISBN 3-86134-228-6.
 Rudolf Knappe: Schlösser und Burgen in Nord- und Osthessen. Wartberg, Gudensberg-Gleichen 1996, ISBN 3-86134-237-5.
 Friedrich Wilhelm Krahe: Burgen des deutschen Mittelalters - Grundriss-Lexikon, Würzburg 1994.
 Ingrid Krupp: Burgen und Schlösser in Nassau, Weidlich, Würzburg 1987, ISBN 3-8035-1289-1.
 Alexander Thon, Stefan Ulrich, Jens Friedhoff: „Mit starken eisernen Ketten und Riegeln beschlossen ...“. Burgen an der Lahn. Schnell & Steiner, Regensburg 2008, ISBN 978-3-7954-2000-0.
 Rolf Müller (Hrsg.): Schlösser, Burgen, alte Mauern. Herausgegeben vom Hessendienst der Staatskanzlei, Wiesbaden 1990, ISBN 3-89214-017-0.
 Schlösser, Burgen, alte Mauern. Herausgegeben vom Hessendienst der Staatskanzlei, Wiesbaden 1990, ISBN 3-89214-017-0.
 Thomas Steinmetz: Burgen im Odenwald. Ellen Schmid, Brensbach 1998, ISBN 3-931529-02-9.
 Sven Weigel: Burgen und Schlösser im Kreis Gießen. Verlag Emil Winter, Heuchelheim 2000, ISBN 3-926923-28-8.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Staatliche Schlösser und Gärten in Hessen Website der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten in Hessen
 Renaissanceschlösser in Hessen (DFG-Projekt am Germanischen Nationalmuseum von G. Ulrich Großmann).
 Europäisches Burgen-Institut und DATenbank - EBIDAT der Deutschen Burgenvereinigung e. V. Burgen Schlösser Herrenhäuser – Erhalten Erforschen Erleben
 „Alle Burgen: Ein Verzeichnis der festen Häuser“: Land Hessen Private Webseite mit Datenbank (ehemalige www.burgeninventar.de Webseite)
 www.archaeopedia.de – Denkmäler in Nordhessen, Südniedersachsen und Thüringen
 Burgenlexikon – Zur Geschichte ausgewählter Burgen
 Burgenwelt – Knapp 3800 (davon 289 in Hessen) mittelalterliche Burgen, Schlösser und Festungsanlagen erläutert
 www.burgenreich.de – Mittelalterliche Wehrbauten in Hessen
 www.burgenperlen.de – Seite für Hessen
 www.burgendaten.de – 3071 Anlagen für Hessen (enthält auch Herrenhäuser, Römerkastelle, Wallanlagen, Wehrkirchen, Wallburgen, Stadtmauerreste, Militäranlagen)
 Burgen, Schlösser und Wehrbauten in Hessen auf wehrbauten.de
 Burgen & Schlösser in Hessen auf www.burgen.de (kleine Auswahl)

!Liste der Burgen und Schlosser in Hessen
!Liste der Burgen und Schlosser in Hessen
!Liste der Burgen und Schlosser in Hessen
Hessen, Burgen und Schlosser in